Alicia, az Aliz női keresztnév francia–spanyol eredetű változata
 Alícia, az Alicia név magyaros ejtésű és írású változata
 Alicia, állatnem a tengerirózsák (Actiniaria) rendjében
 Alicia, növénynemzetség a Malpighicserjefélék (Malpighiaceae) családjában